Bayley est un terme pouvant désigner:

Patronyme
Barrington J. Bayley (1937-2008), écrivain britannique de science-fiction
Blaze Bayley (né en 1963), chanteur et parolier britannique
Isaac Bayley Balfour (1853-1922), botaniste écossais
Kristine Bayley (née en 1983), coureuse cycliste australienne
Ryan Bayley (né en 1982), coureur cycliste australien

Pseudonyme 
 Bayley, nom de scène de la catcheuse Pamela Martinez.

Toponyme
Bayley, ville américaine de Californie

Homonymie de patronyme